Het seizoen 2018–19 was Liverpools 127e seizoen in het bestaan, en het 57e opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau in Engels voetbal. Het was de clubs 27e achtereenvolgende seizoen in de Premier League, en ze deden ook mee in de UEFA Champions League, de FA Cup, en de EFL Cup. Het seizoen liep van 1 Juli 2018 tot 30 Juni 2019.

Liverpool eindigde de competitie als tweede achter Manchester City, tegen wie het enige verlies van het seizoen in de Premier League werd geleden, met 97 behaalde punten, het 3 na hoogste totaal in de geschiedenis van het hoogste Engelse voetbal niveau en het meest aantal punten behaald door een elftal dat geen kampioen is geworden. Ze bleven ongeslagen in de thuiswedstrijden in de competitie voor het tweede seizoen op rij en evenaarde het clubrecord van 30 overwinningen in 1 seizoen. In de UEFA Champions League, bereikte Liverpool de finale voor het tweede opeenvolgende jaar, waarin met 2-0 werd gewonnen van Tottenham Hotspur om daarmee voor de 6e keer Europees clubkampioen te worden. Succes bleef uit in de landelijke cup competities waarbij in zowel de FA Cup en de EFL Cup in de derde ronde werd verloren.

Het seizoen bevatte ook enkele uitblinkende individuele prestaties. Mohamed Salah en Sadio Mané deelden de Premier League Golden Boot met Arsenal's Pierre-Emerick Aubameyang, met 22 league goals ieder; doelman Alisson Becker hield 21 keer de 0 en won hiermee de Premier League Golden Glove; en 4 Liverpool spelers stonden in het PFA Team of the Year, zo ook Virgil van Dijk, die zowel de PFA Players' Player of the Year als Premier League Player of the Season prijs won. Vier Liverpool spelers zaten in de Ballon d'Or top zeven. Van Dijk werd tweede, Mané vierde, Salah vijfde, and Alisson zevende, terwijl Alisson ook de eerste Yashin Trophy won, voor de beste doelman.

Op het The Best FIFA Football Awards 2019, werden van Dijk en Alisson verkozen in het FIFA FIFPro Men's World XI, waarbij Alisson werd verkozen tot Beste Doelman, van Dijk tweede werd als FIFA's beste mannelijke speler, en manager Jürgen Klopp als de Beste Coach is gekozen. Op de UEFA Best Player in Europe verkiezingen, werd Alisson gekozen als de Europees keeper van het jaar, en van Dijk werd gekozen als UEFA Verdediger van het Seizoen en de UEFA Men's Player of the Year. Zes Liverpool spelers worden gekozen in het UEFA Elftal van het Jaar.

Selectie

Technische staf

Transfers

Transfers in de zomer

Transfers in de winterstop

Uitgeleend

Wedstrijden

Juli

Augustus

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Premier League

Stand en punten historie

Eindstand

Thuis/uit-verhouding 2018/19

Uit/thuis balans

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

FA Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Liverpool vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

League Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden waren de 7 clubs met Europese verplichtingen, waaronder Liverpool, vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Europees

UEFA Champions League

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Groepsfase

Op 30 Augustus 2018, was de loting voor de groepsfase van de Chamions League live vanuit Monaco.

Stand/Uitslagen

Toernooischema

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 1989/90 verwerkt.

Gespeelde wedstrijden
Spelers zonder gespeelde wedstrijden staan niet in de lijst.

Doelpunten makers
Bevat de doelpunten van alle officiële competities.

Assists
Bevat alle assists uit de officiële competities. Niet elke goal heeft assist. Assists zijn beoordeeld door WhoScored.

Kaarten

Liverpool FC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2018/19